Анатолий Анатольевич Андрющенко (5 января 1975, Ворошиловград, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, защитник.

Игровая карьера 
Воспитанник луганского спортинтерната. Первые тренеры — В. Д. Добижа и С. А. Черных. Во взрослом футболе дебютировал в 1992 году в команде «Вагоностроитель» (Стаханов).

В 1993 году коренной луганчанин, Андрющенко, переехал в Кривой Рог, где в то время одни только премиальные за пару игр были больше, чем заработная плата в «Заре». Однако через некоторое время по приглашению Анатолия Куксова Андрющенко становится игроком «Зари». В луганской команде продолжались задержки с выплатой заработной платы. Генеральный спонсор клуба — компания «МАЛС» во втором круге сезона 1995/96 гг. постепенно перестал его финансировать.

В 1997 году играл за Торпедо (Арзамас) из России, а в январе 1998 уехал в Польшу, где выступал за клуб 2-й лиги Хемик из Полице.

Позже играл в Белоруссии, где в составе команды «Динамо» (Минск) стал бронзовым призёром чемпионата Белоруссии 2000 года.

В 2002 году вернулся в «Зарю», выступавшую на тот момент уже во второй лиге. Помог родной команде стать победительницей второй лиги чемпионата Украины 2002/03. Завершил игровую карьеру в 2007 году в любительском коллективе «Агата» (Луганск).

Примечания

Ссылки 
 
 
  на сайте AllPlayers.in.ua
  на сайте Football.lg.ua
  на сайте Ukr-Football.org.ua
  на сайте Teams.by

Футболисты Украины
Игроки ФК «Стаханов»
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Арзамас»
Игроки ФК «Хемик» Полице
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Сталь-2» Алчевск
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Авангард» Ровеньки
Игроки ФК «Молния» Северодонецк